Brillo puede referirse a: 

 Luminosidad, en física, cantidad de flujo luminoso emitido.
 Luminosidad (color), también llamada claridad.
 Brillo superficial, en astronomía, brillo aparente de objetos astronómicos.
 Brillo (geología) o lustre, en mineralogía, forma de reflejar la luz que tiene una gema o cualquier mineral.
 Luminancia, intensidad lumínica emitida parcialmente por un objeto.
 Project Brillo, de Google.